Utting ist der Ortsname von

 Utting am Ammersee, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

 Utting (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Utting (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Utting (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Utting (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Utting (Gemeinde Handenberg), Ortschaft der Gemeinde Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Utting ist der Familienname von
 John Utting (1940–2018), englischer Palynologe

Utting steht für:
 (4469) Utting, ein nach  Muriel Janet Utting (1914–2001) benannter Asteroid
 Alte Utting, ein als Gastronomiebetrieb, Kultur- und Partylocation genutztes ehemaliges Passagierschiff
 Utting (Schiff, 2017), motorgetriebenes Fahrgastschiff auf dem Ammersee